TNFRSF12A, или Tweak-рецептор () — мембранный белок, рецептор из надсемейства рецепторов факторов некроза опухоли. Продукт гена человека TNFRSF12A.

Функции 
TNFRSF12A входит в многочисленное надсемейство рецепторов факторов некроза опухоли (TNFR). Является рецептором для фактора TNFSF12 (Tweak). Слабый инициатор апоптоза в некоторых типах клеток. Играет роль в ангиогенезе и пролиферации эндотелиальных клеток. Может модулировать клеточную адгезию к белкам внеклеточного матрикса.

Структура 
Небольшой белок, состоит из 129 аминокислот, молекулярная масса — 13,9 кДа. После созревания и отщепления сигнального пептида остаётся 102 аминокислоты. N-концевой внеклеточный домен содержит 1 атипичный повтор TNFR-Cys. Кроме этого, домен содержит до 3 внутримолекулярных дисульфидных связей.

Связывается с цитозольными адаптерными белками TRAF1, TRAF2 и, возможно, с TRAF3.

Тканевая специфичность 
Высокая экспрессия рецептора наблюдается в сердце, плаценте и почках. Кроме этого, экспрессирован в лёгких, скелетных мышцах и поджелудочной железе.

См. также 
 Фактор некроза опухоли
 Кластер дифференцировки

Примечания

Литература

Ссылки 
 TNFR (TNF-рецепторы). 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки